Годуно́вы — угасший русский дворянский род, происходящий из Костромы, династия русских царей (1598—1605).

Имеется две версии происхождения от одного родоначальника:

 От мурзы Чета, выехавшего из Золотой Орды в Москву (около 1330), принявшего крещение с именем Захария и выстроившего в Костроме Ипатьевский монастырь, где и похоронен. Его сын Александр Захарьевич и родоначальник 2-й ветви внук Дмитрий Александрович Годунов по прозванию Зерно похоронен там же. 
 От боярина Дмитрия Зерно, служившего великому московскому князю Ивану Даниловичу Калите (1288—1340) и похоронен вместе с отцом и братом в Костромском Ипатьевском монастыре. В данном монастыре похоронены Иван, Константин по прозванию Шея и Дмитрий Дмитриевичи Зерновы-Годуновы.

Из рода Годуновых было 2 царя и 1 царица, 1 боярин и дворецкий, 2 конюших, 4 бояр, 7 окольничих, 2 думных дьяка и 1 кравчий.

Род внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (март 1682), для внесения рода в Бархатную книгу, были предоставлены две отдельные родословные росписи Григория и Дмитрия Годуновых, а позже их совместная родословная роспись (1686).

По Баскакову Н. А., русскому лингвисту-тюркологу и доктору филологических наук, фамилия Годунов происходит от тюрк. gödün (глупый, безрассудный).

История рода 

Впервые фамилия Годунов упоминается в Разрядах (1515), в лице воеводы Василия Григорьевича Годунова. Фёдор Иванович по прозванию Сабур родоначальник Сабуровых (V колено). Иван Иванович по прозванию Годун родоначальник рода Годуновых (V колено), его жена Агриппина в иночестве Александра похоронена в Ипатьевском монастыре.  После воцарения дома Романовых (1613), Годуновы служили стольниками и московскими дворянами. Род Годуновых угас (1704), со смертью стольника Григория Петровича Годунова (1664—1704). Годуновы владели поместьями в Тверском, Вяземском, Новгородском, Костромском, Московском, Рязанском и Муромском уездах.

Известные представители 
 Григорий Васильевич († 1598) — дворецкий и боярин (1584), ведая Дворцовый приказ (с 1586), увеличил поступление доходов в царскую казну.
 Дмитрий Иванович († 1606) — постельничий (1567), окольничий (1574), боярин (1577), конюший (1598). Первый из Годуновых получил высокое назначение в Государевом дворе, став постельничим Ивана Грозного. Его выдвижение связывается с включением (1567) в опричнину Костромского уезда — родового гнезда Годуновых, новгородский наместник (1586).
 Иван Иванович († 1610) — воевода, попавшись в плен самозванцу, он сброшен в Калуге с башни (1610), но остался жив, брошенный в реку, он ухватился за лодку, но приверженец самозванца Михаил Бутурлин отсек ему руку, и Иван Иванович потонул на глазах своей жены.
 Матвей Михайлович († 1639), ходил с Борисом к Серпухову против татар (1598), боярин (1604). При царе Михаиле воевода в Тобольске.
 Никита Васильевич (Годунов-Асанов † 1622) — окольничий (1600), воевода в Белёве (1589-1591), сидел в тюрьме за спор о местничестве с Морозовым (1614), при нашествии польского королевича Владислава, ему поручено защищать московские укрепления от Арбатских ворот до Никитских (1618), наместник в Костроме (1619).
 Пётр Иванович — стольник и воевода, местничал с Одоевским и Шереметевыми (1650), ходил под Смоленск в звании есаула Государева полка (1654-1656), воеводой в Тобольске, отдавал на откуп зернь и карты, но по государеву указу должен был отменить этот откуп.
 Семен Никитич († 1605) — боярин и воевода, пособлял царю Борису в обвинении Романовых за их, будто бы, злоумышления на жизнь государя (1600), ездил в Астрахань и обязал ногайского князя Иштерека верно служить России (1604).
 Степан Васильевич († 1603) — боярин (1584), воевода в Феллине (1573), в чине окольничего, ходил с Иваном Грозным в Ливонию (1576), с князем Ф. M. Троекуровым и дьяком Щелкаловым отправлен на сейм в Варшаву (1586), где должен был отстаивать интересы царя Фёдора Ивановича, как одного из намеченных польской Радой претендентов в польские короли, вместе с кн. Мстиславским, Трубецкими и братом Иваном послан в Финляндию, где русские войска выжгли несколько селений и городов и захватили несколько тысяч пленных (1592).
 Степан Степанович († 1614) — сын Степана Васильевича Годунова, после смерти царя Бориса Годунова и вступления на царский трон Лжедмитрия попал в опалу, был лишен чина и сослан на воеводство в Верхотурье (1605), женат на дочери боярина князя Дмитрия Ивановича Хворостинина, от брака с которой не имел детей.
 Яков Михайлович († 1607) — окольничий и воевода, участник походов против крымских татар (1598).
 Иван Никитич Годунов — воевода в Туринске (1606—1609).
 Иван Михайлович Годунов — воевода в Пелыме (1608—1609), Таре (1613—1615).
 Фёдор Алексеевич Годунов (Яскин) — воевода в Пелыме (1613—1614).
 Алексей Никитич Годунов — стольник (1627—1640) († 1644).
 Степан Иванович Годунов — стольник (1627—1640), воевода в Ярославле (1646—1647).
 Годуновы: Иван и Фёдор Ивановичи — стольник (1629—1640).
 Иван Матвеевич Годунов — стольник патриарха Филарета (1629), впоследствии стольник.
 Иван Андреевич Годунов — московский дворянин (1627—1640), воевода в Кольском остроге (1629—1630).
 Дмитрий Иванович Годунов — стряпчий (1671), стольник (1672—1692).
 Григорий Петрович Годунов — стольник (1678—1692).

Цари 
 Борис I Фёдорович Годунов (1551 — ), правил  — . 
 Фёдор II Борисович Годунов (1589 — ), правил  — .

См. также 
 Долгово-Сабуровы
 Сверчковы-Сабуровы
 Хвалевское

Отображение в искусстве 

 Годунов — российский исторический телесериал, режиссёры: А. Андрианов и Тимур Алпатов (2018).
 Борис Годунов – опера М. П. Мусоргского (1872).

Литература и источники 
 Акты исторические. II,14, 41, 67, 357, 417; III, 187.
 Дополнения к Актам историческим. I, 270, 274, II, 195, 209, 220, 394, 395.
 Русская историческая библиотека. I, 86, 380; II, 351.
 Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. Под ред. А. Ф. Бычкова. — СПб: Типография Эдуарда Праца, 1862. — С. 21, 76.
 Акты Apxеологической экспедиции. I, 408; II, 42, 214
 Новиков Н. И. Древняя российская вивлиофика. Ч. XX., Изд. 2. М., 1791. С. 67, 70, 84.
 Карамзин Н. М. История государства российского (по изд. Эйнерлинга). Т. X, 13, 15, 76, 88. пр. 26, пр. 315; пр. 160; 418, — XI, пр. 11; IX, пр. 554, — Х, пр. 315; XI, пр. 25, 70 и 345.
 Родосл. «Русск. старины», II, № 63, № 65.
 Диев М. Я. Описание Ипатьевского монастыря, 22, 23.
 Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о смутном времени XVII века. СПб., 1913. С. 267
 Латухинская Степенная книга. у Карамз. XII, пр. 475
 Маржерет, Бер и Паерле в «Сказаниях современников о Димитрии Самозванце», изд. Н. Г. Устрялова.
 Собрание государственных грамот и документов. М. 1822. Ч. III. № 24, 40 и 45.
 Дворцовые разряды III, 153—155.
 Алфав. указ. к бояр. кн. Иванова.
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Годуновы. стр. 145-160.

Ссылки

Примечания 

 
Боярские роды
Русские династии
Дворянские роды Московского княжества